Close est l'anglais de proche ou de verbe fermer.

Patronyme 
Le patronyme flamand Close ou  (au génitif Closen, Clossen) est une aphérèse du prénom germanique Niklaus (fr. : Nicolas), à comparer avec  ou Clause.

Alex Close (1921-2008), ancien coureur cycliste professionnel belge ;
 Curt Close (1975-), auteur-compositeur interprète, producteur et cinéaste belge ;
 Jean-Louis Close (1947-), homme politique belge ;
 Philippe Close (1971-), homme politique belge
 Robert Close (1922-2003), résistant durant la seconde guerre

Chuck Close (1940-2021), peintre américain ;
 Eric Close (1967-), acteur américain ;
 Glenn Close (1947-), actrice américaine ;

(?-1452), prêtre et évêque anglais ;

Cinéma 

 Close est un film belge réalisé par Paul Collet en 1993 ;
 Close est un court-métrage britannique réalisé par Peter Mullan en 1993 ;
 Close est un court-métrage irlandais réalisé par Ruth Meehan en 2000 ;
 Close est un court-métrage irlandais réalisé par Tom Hopkins en 2003 ;  
 Close est un film allemand réalisé par Marcus Lenz en 2004 ;
 Close est un film britannique réalisé par  en 2019 ;  
 Close, un film belge de 2022 réalisé par Lukas Dhont.

Musique 
 Close est un album de la chanteuse Kim Wilde, paru en 1988.

Urbanisme 
Le close est un ensemble de logements ou pavillons groupés autour d'une place centrale, on y accède par un porche ou portique le plus souvent inclus dans un front bâti sur rue ou par une voie de desserte se terminant en impasse sur la place centrale. Ce type d'habitat a été développé et employé par R. Unwin à Hampstead.

Autres 
 Close air support (en abrégé "CAS") 
 
 Close Quarter Combat
 Close to the Edge
 
 Closing Time (album)
 So Close, film hong-kongais réalisé par Corey Yuen

Patronyme flamand
Patronyme anglais